Allison Moorer – cantautrice e musicista statunitense
 David Moorer West – ex cestista statunitense
 Lana Michelle Moorer, nota come MC Lyte – rapper statunitense
 Michael Moorer – ex pugile statunitense